Contea di Kane o Kane County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Kane (Illinois)
 Contea di Kane (Utah)